Le terme 811 peut renvoyer à :
 811, année du calendrier ;
 8-1-1, un numéro de téléphone permettant de joindre un service de conseils médicaux au Québec, Canada ;
 March 811, Formule 1.

Homonymie de nombre